arak – napój alkoholowy
 Arak – miasto w Iranie
 Arak – miejscowość w Syrii